Тлаиско има више значења:

 Тлаиско (Сан Мартин Тесмелукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлаиско (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику